Matias Braathen (ur. 30 maja 1996) – norweski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw Norwegii.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w sierpniu 2015 w Szczyrku, gdzie w zawodach FIS Cupu zajął 31. i 48. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2016 w Notodden. W sierpniu 2017, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na przełomie szóstej i siódmej dziesiątki zawodów Pucharu Beskidów.

W październiku 2019 w Villach dwukrotnie stanął na podium FIS Cupu – w pierwszym konkursie był trzeci, a w drugim zwyciężył. W grudniu 2019 w Vikersund, w ramach zimowej rywalizacji, zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 20. pozycję. W lutym 2021 w Klingenthal dwukrotnie zajął 5. pozycję w zawodach tego cyklu. W trakcie sezonu 2020/2021 Pucharu Kontynentalnego łącznie trzykrotnie plasował się w czołowej dziesiątce. 7. miejsce zajęte 14 marca 2021 w Zakopanem okazało się ostatnim występem Braathena w oficjalnych zawodach międzynarodowych. W maju 2022 poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Braathen jest medalistą mistrzostw Norwegii – zdobywał srebrne medale w konkursach drużynowych zimą 2019 i latem 2019 oraz brązowy w konkursie indywidualnym na skoczni dużej zimą 2021.

16 marca 2019, występując w roli przedskoczka na Vikersundbakken przed zawodami Raw Air, oddał skok na odległość 214,5 metra – wynik ten jest jego rekordem życiowym.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996